Baten Kaitos, autre nom de ζ Ceti, étoile de la constellation de la Baleine.

Jeux vidéo 
 Baten Kaitos : Les ailes éternelles et l'océan perdu est un jeu vidéo sorti sur GameCube en 2003.

 Baten Kaitos Origins est la suite du précédent, sorti en 2006 sur GameCube.